Prugawin (russisch Пругавин) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Stepanowitsch Prugawin (1850–1920), russischer Revolutionär, Autor, Historiker, Ethnograph und Publizist 
 Wiktor Stepanowitsch Prugawin (1858–1896), russischer Ökonom und Historiker